КАМАЗ:

 КАМАЗ — Камский автомобильный завод (ПАО «КАМАЗ») — российская компания-производитель грузовых автомобилей (с одноимённым названием), двигателей и др. техники. Основное производство находится в г. Набережные Челны, Татарстан.
 «КАМАЗ» — стадион в г. Набережные Челны, Татарстан.
 «КАМАЗ» — профессиональный футбольный клуб из г. Набережные Челны, Татарстан.
 КАМАЗ-2 — вторая команда (фарм-клуб) футбольного клуба «КАМАЗ».
 «КамАЗавтоцентр» — бывший фарм-клуб футбольного клуба «КАМАЗ».
 «КАМАЗ» — женский футбольный клуб из г. Набережные Челны, Татарстан.
 «КАМАЗ» — гостиница в г. Набережные Челны, Татарстан.
 «КАМАЗ» — волейбольная команда из г. Набережные Челны, участница чемпионата России 1994/95 в первой лиге.

 «КАМАЗ-мастер» — российская автогоночная команда.